Een overzicht van het onroerend erfgoed in de wijk Middelheim in de gemeente Antwerpen. Het onroerend erfgoed maakt onderdeel uit van het cultureel erfgoed in België.

Bouwkundig erfgoed 

|}

Antwerpen, Middelheim
 Middelheim